Die Freie-Pyramide-Jugendweltmeisterschaft ist ein zumeist jährlich ausgetragenes Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide.

Rekordsiegerin ist die viermalige Weltmeisterin Elina Nagula aus Russland. Bei den Herren waren der Moldauer Serghei Krîjanovski und der Kirgise Kanybek Sagynbajew mit jeweils zwei Titeln am erfolgreichsten.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

 
Billard in der Jugend